Рябинники — название нескольких населённых пунктов:
 Рябинники — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Рябинники — деревня в Сивинском районе Пермского края.

См. также 
 Рябиновцы — старообрядческое согласие.